Glaskugel steht für:
 Glaskugel (Okkultismus), ein Requisit des Okkultismus
 Glaskugel, Murmel aus Glas; siehe Murmelspiel

Siehe auch: